Bradt har flere betydninger:
 Johan (Gottfred) Bradt (1741  1770) − en dansk arkitekt og kobberstikker
 Frederik Ludvig Bradt (1747, København  1829, Førslev) − dansk kobberstikker, bror til John Bradt
 Bradt Travel Guide

Se også 
 Bratt
 Brott